Jericó peut désigner :

Jericó, municipalité située dans l'État de la Paraïba

Jericó, municipalité située dans le département d'
 Jericó, municipalité située dans le département de 

Homonymie de toponyme